Борис Иванов Тодев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Тодев е роден в град Банско и произхожда от големия бански род Тодеви. Той е брат на члена на Разложкия околийски комитет Благой Тодев и на първия кмет на Банско - Асен Тодев. Роднина е на войводата Радон Тодев. Завършва пети клас в Солунската българска гимназия и работи като български учител. Влиза във ВМОРО, от 1896 година е секретар-касиер на Разложкия околийски комитет.

По-късно става четник в четата на Христо Чернопеев. В 1901 година е арестуван по аферата „Мис Стоун“. В 1905 година е отново арестуван и убит от конвоя на път за Солун в местността Свети Георги (Белия кръст) край Банско заедно с Никола Проданичин (баща на Йонко Вапцаров) и Милан Колчагов на 24 септември 1905 година.

Родсловие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Борис
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Банско
Български просветни дейци от Македония
Починали в Банско